Tetratoma är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Fabricius 1790. Tetratoma ingår i familjen skinnsvampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skinnsvampbaggar
Tetratoma